Aladdin Records steht für:

* Aladdin Records (USA), ein US-amerikanisches Plattenlabel
 Aladdin Records (UK), ein britisches Plattenlabel, Sublabel von Island Records